Гейзе — фамилия.

Известные носители 
 Гейзе, Карл (1797—1855) — немецкий филолог-классик.
 Гейзе, Пётр Арнольд (1830—1870) — датский композитор.

См. также 
 Хейзе
 Гёзе